Навля — річка, ліва притока річки Десна, в Брянській та Орловська області, Росія
 Навля — селище міського типу, Брянська область, Росія
 Навля — село, Орловська область, Росія
 Навля — залізнична станція Київського напрямку Московської залізниці